Кунач — топоним:

Россия 
 Кунач — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Кунач — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Кунач — село в Ливенском районе Орловской области.
 Кунач — река в Орловской области, приток реки Труды.

См. также 
 Куначество